Chiesa di Santa Severa a Gonnosfanadiga
 Chiesa di Santa Severa ad Ollastra